

Biografia
È stato arrestato con l'accusa di aggressione all'attaccante dell'Hearts Calum Elliot avvenuta il 22 marzo 2009, vicino ad un locale di Edimburgo. Il 23 ottobre 2017, McCormack è stato squalificato dal calcio competitivo fino al 7 aprile 2021 a causa del suo fallimento in un "test in competizione" nell'aprile 2017, quando era sotto contratto con il Brechin City. McCormack era risultato positivo all'uso dei metaboliti del metandienone (epimetendiolo, epitmetandienone e idrossimetandienone)

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Ross County: 2010-2011

Note

Collegamenti esterni
 

Calciatori scozzesi